Єжов Валентин:
 Єжов Валентин Іванович (1927—2010) — український радянський архітектор
 Єжов Валентин Іванович (кінодраматург) (1921—2004) — радянський і російський сценарист, кінодраматург («Балада про солдата», «Біле сонце пустелі»). Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1976).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок